Влади́мир Мурашо́в:
 Мурашов, Владимир Гаврилович (род. 1935) — советский хоккеист, заслуженный тренер РСФСР.
 Мурашов, Владимир Кириллович (1935—2015) — полный кавалер ордена «Трудовой Славы».
 Мурашов, Владимир Константинович — народный депутат СССР. Примечания